Thaler steht für:
 Taler, Münze (alte Schreibweise)
 Thaler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bank Thaler, Schweizer Privatbank

Thaler ist der Name folgender Orte:
 Thaler (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thaler (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thaler (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf (Tirol), Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Thaller
 Taler (Begriffsklärung)